Jerry puede referirse a:

Personajes 
 Jerry, personaje de la serie Tom y Jerry;
 Jerry Maguire, personaje de la  película estadounidense homónima de 1996;

Personas 
 Jerry Brown, político estadounidense;
 Jerry West, jugador de baloncesto estadounidense;
 Jerry Boutsiele, jugador de baloncesto francés;
 Jerry Fielding, músico jazz estadounidense;
 Jerry Lee Lewis, pianista y cantante estadounidense;
 Jerry Lewis, actor estadounidense;
 Jerry Collins, jugador neozelandés;
 Jerry Buss, empresario y químico estadounidense;
 Jerry Falwell, pastor evangélico estadounidense;

Otros usos 
 Jerry (Washington), una comunidad en los Estados Unidos;